Cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de Decatur () :
 le comté de Decatur, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Decatur, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Decatur, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Decatur, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Decatur, situé dans l'État du Tennessee.